Дружинин, Владимир Николаевич:
 Дружинин, Владимир Николаевич (1907—1976) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дружинин, Владимир Николаевич (1908—1995) — советский писатель, автор исторической, военной и приключенческой прозы.
 Дружинин, Владимир Николаевич (1955—2001) — советский и российский психолог, организатор науки.